7 Pułk Strzelców Konnych – (Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 7) pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 października 1913. Był jednym z 13 pułków strzelców konnych w armii niemieckiej.

Stałym garnizonem tej jednostki był Trewir (Trier). Oddział wchodził w skład IX Korpusu Armii Niemieckiej.

Podporządkowanie 
 IX Korpus Armii Niemieckiej – Koblencja (Koblenz)
 16 Dywizja Piechoty (16. Infanteriedivision) – Trewir
 16 Brygada Kawalerii (16. Kavalleriebrigade) – Trewir
 7 Pułk Strzelców Konnych – Trewir

Bibliografia
 Hugo F.W. Schulz "Die Preußischen Kavallerie-Regimenter 1913/1914" Weltbild Verlag 1992
 Jürgen Kraus "Die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg/ Uniformierung und Ausrüstung" Verlag Militaria, Wien 2004

Linki zewnętrzne 
 Wykaz niemieckich pułków kawalerii 1914-1918

Pułki strzelców konnych Cesarstwa Niemieckiego